Hundeleben steht für folgende Filme:
 Hundeleben (Film), Film von Mike Eschmann
 Tatort: Hundeleben, deutscher TV-Krimi

Siehe auch:
 Ein Hundeleben (Begriffsklärung)